La ligne 21 est une ligne du métro de Shanghai en construction, dont les travaux commencent au début de l'année 2022 pour un achèvement de la première phase prévu en 2026.

La ligne présente un tracé nord-sud à travers le district de Pudong. Son développement est prévu en trois phases, la première desservant dix stations le long d'u parcours de 28 kilomètres, et les deux extensions prévues permettant de porter la longueur totale à 48 kilomètres pour vingt stations desservies.

Histoire 
La durée de construction prévue de la lige est initialement de six ans, pour un coût estimé à 5,4 milliards de dollars. Les travaux sont initialement prévus pour démarrer en 2021

Infrastructure

Ligne 
La ligne 21 est une ligne de métro considérée comme radiale et traversant le district de Pudong, depuis Wusong et Baoshan au nord jusqu'à l'aéroport de Pudong au sud.

La première phase mesure 28 kilomètres de longueur et relie Chuansha Road et Dongjing Road.

Stations

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Shanghai

Liens externes 
 .

Shanghai, 21
Ligne du métro de Shanghai